Lake Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lake Ridge (Arkansas)
 Lake Ridge (Kansas)
 Lake Ridge (New York)
 Lake Ridge (Virginia)
 Lake Ridge (West Virginia)